Член:
 Член — то же, что наружный орган тела (рука, нога, палец, ухо и пр.); часто употребляется в значении «мужской половой член».
 Член предложения — слово в предложении по его синтаксической функции.
 Член — то же, что артикль.
 Член в математике — слагаемое в сумме или часть иного подобного выражения, см. также: одночлен, двучлен, трёхчлен и т. д.; многочлен.
 Член — участник какой-либо организации.
В объектно-ориентированном программировании:
 Функция-член — то же, что метод.
 Переменная-член — то же, что поле класса.

См. также 
 Член семьи (значения)
 Член-корреспондент — статус учёного в академии наук.
 Действительный член — статус участника организации.